Werner Keller est le nom des personnes suivantes :

 Werner Keller (1909-1980), fonctionnaire allemand, journaliste, écrivain, archéologue et résistant antinazi ;
 Werner Keller (1930-2018), germaniste et critique littéraire allemand ;
 Werner Keller (« Wieni Keller ») (1934-2020), musicien de jazz et entrepreneur suisse ;
 Werner Keller (1937-2020), homme politique suisse (FDP).

Homonymie